Тен может значить:
 Кыпчакское название реки Дон.
 Тен — фамилия корейского происхождения, вариант фамилии .

Известные носители 
 Борис Тен (1897—1983) — украинский поэт, переводчик, религиозный деятель.
 Тен, Денис Юрьевич (1993—2018) — казахстанский фигурист.
 Тен, Джереми (; род. 1989) — канадский фигурист.
 Тен, Леонид Васильевич (1939—2015) — ректор Алтайской академии экономики и права, профессор.
 Тен, Ольга Викторовна (1979) — казахстанская спортивная гимнастка и кёрлингистка, тренер по спортивной гимнастике, тренер и национальный судья по кёрлингу.
 Тен, Пётр Алексеевич (1992) — российский футболист.
 Тен, Сергей Юрьевич (1976) — российский политик, депутат Государственной Думы VI и VII созыва.
 Тен, Юрий Михайлович (1951—2003) — депутат Государственной думы.

Может означать 
 Ван Дейк, Тён (род. 1943) — нидерландский лингвист.
 Тэн, Ипполит (1828—1893) — французский философ-позитивист
 Тен (Шаранта Приморская)

Ten может значить:
 Ten. — Tenuto.
 Ten — альбом Pearl Jam
 Ten — альбом Girls Aloud
 Ten (группа)
 Network Ten — телевизионная сеть Австралии.

См. также